Новгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации. Расположена на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Административный центр — Великий Новгород.

Площадь области — шестая из семи областей Северо-Западного федерального округа — составляет 54,5 тысячи км². Протяжённость территории области с запада на восток — 385 км, а с севера на юг — 278 км. Новгородская область граничит с Псковской областью на западе и юго-западе, с Тверской областью на юге и юго-востоке, с Ленинградской областью на севере и северо-западе и Вологодской областью на северо-востоке. Численность населения —  чел. (). В Великом Новгороде, по данным на 2021 год, проживает 225 тыс. человек

Образована указом Президиума ВС СССР от 5.7.1944 года. Исторически области предшествовала Новгородская губерния, образованная в 1727 году.

Физико-географическая характеристика

Рельеф и растительный мир 
Область расположена на северо-западе Русской равнины, занимая территорию Приильменской низменности и северных отрогов Валдайской возвышенности.

Западную часть области занимает сильно заболоченная Приильменская низменность, в центре которой располагается озеро Ильмень — самое крупное из озёр области.

К востоку низменность повышается и замыкается Валдайским уступом, за которым расположена Валдайская возвышенность, одно из красивейших мест Восточно-Европейской равнины. В озеро Ильмень впадают 52 реки, крупнейшие из них Мста, Шелонь и Ловать с Полистью, вытекает одна река — Волхов.

По территории области протекают около тысячи рек, расположено более 800 озёр. Почти вся территория Новгородской области лежит в пределах Ильмень-Волховского бассейна, небольшая северо-восточная часть относится к бассейну Мологи, притока Волги, западная — верховья реки Луги.

Территория области делится на две подпровинции: южно-таёжную и смешанных лесов.

Климат 

Новгородская область имеет умеренно континентальный циклонический климат и входит в атлантико-континентальную область умеренного пояса, которой свойственны черты как морского, так и континентального климата.

Основные черты климата и погоды области определяются её географическим положением на Северо-Западе в 100—400 км от Балтийского моря. Климат характеризуется умеренным количеством тепла, избытком влаги, четырёхсезонными ритмами: нежарким коротким летом, продолжительной тёплой осенью, мягкой с оттепелями зимой и прохладной затяжной весной.

Главная черта погоды — непостоянство. Оно определяется характером циркуляции воздушных масс. Область лежит в области западного переноса воздушных масс и активной циклонической деятельности. Чередование циклонов и антициклонов, морских и континентальных воздушных масс создаёт неустойчивую погоду, частую смену похолоданий и потеплений, сухой погоды и погоды с осадками.

Средняя годовая температура изменяется с юго-запада на северо-восток от 4,5ºС до 2,5ºС. Средняя температура самого холодного месяца — января — 8 — 10,5ºС, самого тёплого — июля +16 — +18ºС. Годовая амплитуда температуры составляет 25-27°C.

Абсолютные минимумы температур достигают -37... -45°C. Абсолютные максимумы +35... +37°C.

Годовое количество осадков — 600-800 мм. Снежный покров лежит 120—150 дней, его мощность нарастает с юго-запада на северо-восток от 25 до 50 см2.

Состояние и охрана окружающей среды 
По состоянию на 01.01.2019 сеть на территории Новгородской области 129 особо охраняемых природных территорий площадью 397 тысяч гектаров (7,3 % от общей площади региона). В число ООПТ федерального значения входят государственный природный заповедник «Рдейский», национальный парк «Валдайский» и памятник природы «Роща академика Н. И. Железнова», ООПТ регионального значения представлены 13 государственными природными заказниками (из них 3 биологических, 10 комплексных) и 112 памятниками природы, ООПТ местного значения — 1 памятник природы.

По состоянию на 14.11.2022 на территории Новгородской области располагается 128 особо охраняемых природных территорий регионального значения (10 государственных природных заказников регионального значения, 3 государственных природных биологических заказников регионального значения, 114 памятников природы регионального значения, 1 охраняемый природный комплекс регионального значения) общей площадью 229267,98 гектаров (4,21% от общей площади региона).

В число ООПТ федерального значения, расположенных на территории Новгородской области, входят: ФГУ «Государственный природный заповедник «Рдейский», ФГУ «Национальный парк «Валдайский», памятник природы «Роща академика Н.И. Железнова» общей площадью 196035,3 гектаров (3,59% от общей площади региона).

Ресурсы 
Полезные ископаемые: месторождения песка, валунно-гравийно-песчаное сырья, торфа, сапропеля, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями (широко известный с XIX века курорт «Старая Русса»). По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идёт процесс выявления новых месторождений. По состоянию на 1 января 2019 года в области разведано и учтено государственным балансом 196 месторождений твёрдых полезных ископаемых.

Из них в настоящее время разрабатываются: строительные пески и валунно-гравийно-песчаное сырьё — 166, огнеупорные глины — 3, кирпичные и керамические глины — 3, стекольные кварцесодержащие пески — 2, строительный камень — 4, известняки — 3, камень природный облицовочный (известняк) — 3, из 641 месторождений торфа осваиваются 9, сапропель — 3, лечебные грязи — 1.

Наряду с эксплуатируемыми месторождениями имеются промышленные месторождения, сырьё которых не используется по экономическим причинам (горючие сланцы, бокситы, бурые угли, тугоплавкие глины, минеральные краски).

Территориальным балансом запасов полезных ископаемых Новгородской области учтены запасы следующих видов полезных ископаемых: тугоплавкие глины, минеральные краски, цементное сырье, каолины (огнеупорные глины), стекольное сырье (кварцевые пески), пески для бетона и силикатных изделий, песчано-гравийный материал, карбонатные породы для обжига на известь, карбонатные породы (строительный камень), камни природные облицовочные (известняк), кирпично-черепичное сырье (глины легкоплавкие), минеральные, питьевые и технические подземные воды, лечебные грязи, торф, сапропель.

В Новгородской области активно востребованы и эксплуатируются нерудные полезные ископаемые (огнеупорные глины, стекольные пески, строительные пески и песчано-гравийное сырье). Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями (широко известный с XIX века курорт «Старая Русса»). По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идёт процесс выявления новых месторождений.

На территории Боровичского, Любытинского и Окуловского муниципальных районах Новгородской области находится 11 месторождений огнеупорных глин с учтенными запасами 145,186 млн.тонн. Из них АО «Боровичский комбинат огнеупоров» разрабатывает «Малиновецкое» и «Окладневское» месторождения, расположенные в Боровичском муниципальном районе.

Тугоплавкие глины представлены одним месторождением, расположенным в Любытинском муниципальном районе, которое выявлено в 1949 году районе с общими учтенными запасами в количестве 2387 тыс.тонн. Данное месторождение в настоящее время не разрабатывается.

Государственным балансом запасов стекольного сырья учтено 6 месторождений кварцевых песков, расположенных в Любытинском муниципальном районе с общими учтенными запасами в количестве 36,602 млн.тонн. По степени промышленного освоения разведанные месторождения относятся к группам: разрабатываемые (4 месторождения) и подготавливаемые к промышленному освоению (2 месторождения).

На территории Новгородской области насчитывается 245 месторождений песка и 115 месторождений песчано-гравийного материала с общими учтенными балансовыми запасами в количестве 586,66 млн.м3 .

В Новгородской области разведаны и учитываются балансом 8 месторождений карбонатных пород для производства строительного камня, 3 месторождения для обжига на известь, 7 месторождений для производства облицовочного камня. Крупнейшие месторождений карбонатных пород сосредоточены в Окуловском муниципальном районе.

В Новгородской области расположено 17 месторождений кирпичночерепичного сырья (легкоплавких глин).

На территории области выявлено и разведано 284 озерных месторождения сапропеля. Всего территориальным балансом запасов сапропеля на 01.01.2022 учтено 4 месторождения, расположенных в Волотовском минимальном округе, Любытинском, Мошенском и Новгородском муниципальных районах, с балансовыми запасами в количестве 1,323 млн.тонн.

Территория Новгородской области относится к числу наиболее богатых торфом областей Европейской части России, уступая лишь Ленинградской и Вологодской областям. Торфяные ресурсы имеются практически во всех административных районах области, однако по территории они распределены неравномерно. Территориальным балансом запасов торфа на 01.01.2022 учтено 642 месторождения. Пользователями недр осуществляется разведка и добыча торфа на семи месторождениях.

История 

Новгородская область – одна из древнейших историко-культурных территорий России, являющаяся исходным центром развития русской государственности, грамотности и духовности.

В трех километрах от центра области - Великого Новгорода, расположено Рюриково городище, место, где находилась древняя столица Руси. Здесь зародилась первая русская династия, которая правила страной более семи веков. Здесь оставили свой след князья Рюрик и Вещий Олег, Владимир Креститель и Ярослав Мудрый, Александр Невский и Дмитрий Донской, Иван III и Иван Грозный. В память о призвании Рюрика по инициативе императора Александра II в 1862 году в центре Новгородского Кремля был воздвигнут грандиозный монумент «Тысячелетие России», композиция которого в основе напоминает и «шапку Мономаха», и вечевой колокол – символы русской государственности и демократии.

Великому Новгороду – Родине России, принадлежит особое место в истории отечества, с ним связаны представления об эпохе зарождения и расцвета русской культуры. Новгородская земля известна всему миру уникальными памятниками зодчества, иконописью, знаменитыми фресками и археологическими находками.

В историческом центре города – новгородском Кремле – расположен древнейший русский каменный храм – Собор Святой Софии. Именно здесь были написаны первые русские книги и найдены первые берестяные грамоты, ставшие сенсацией в области археологии. Здесь, под сводами Владычной палаты, в январе 1478 года впервые прозвучало название нового государства – «Россия».

Новгород – старейший центр русского просвещения и книжности. С 1030 года по инициативе Ярослава Мудрого здесь появилась первая на Руси школа, создание которой стало начальным этапом в истории отечественного образования. О широком распространении грамотности среди населения Новгорода свидетельствуют многочисленные берестяные грамоты.

Ни один из древнерусских городов не сохранил такого количества манускриптов как Великий Новгород. Библиотека при Софийском соборе была крупнейшим книгохранилищем Древней Руси. Треть всех древних славянских книг происходит из Новгорода. Знаменитое Остромирово Евангелие, Геннадиевская Библия – первый полный свод библейских книг на славянском языке, Домострой, все эти книги новгородского происхождения. Со времени образования централизованного русского государства собрание книг из Софийского собора служило для подготовки многочисленных государственных и церковных реформ в области просвещения, издательского и библиотечного дела. Ради этого вывозились книжные сокровища в Москву, а позднее в новую столицу Санкт-Петербург, составив основу крупнейших книжных собраний страны.

С Новгородом связаны и первые сведения о становлении отечественной науки. Здесь в 1136 году доместиком Антониева монастыря Кириком написано первое математическое сочинение Древней Руси – «Учение о числах».

За многовековую историю в Великом Новгороде были созданы несметные художественные и архитектурные сокровища, имеющие мировое значение, без которых трудно представить историю национальной культуры.

Особой гордостью региона является уникальное культурно-историческое наследие: 37 памятников и архитектурных ансамблей Великого Новгорода включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чрезвычайно высока привлекательность Новгорода как города-музея, в котором сохранились десятки древних храмов и монастырей, в том числе всемирно известные церкви Спаса на Нередице (1198 г.) и Спаса на Ильине улице (1378 г.). Многие из храмов содержат бесценные фресковые росписи, считающиеся образцами древнерусского монументального искусства. Только в Великом Новгороде сохранились фрески, выполненные рукой гениального Феофана Грека.

Несмотря на разрушения военного времени, город по-прежнему сохраняет древнее кольцо вала и рва, окружающее его исторический центр. Новгородский кремль является одной из старейших в России каменных крепостей, возведенной в конце XV века. Особую историческую атмосферу города формируют первозданные пригородные ландшафты и разветвленная система малых и больших рек, снискавших Новгороду славу «северной Венеции».

К числу самых значительных объектов культурного наследия относятся: Иверский монастырь, путевые дворцы в селах Коростынь Шимского района, в деревнях Едрово и Яжелбицы Валдайского района, дома-музеи Ф.М.Достоевского в Старой Руссе, Н.А.Некрасова и Г.И.Успенского в Чудово, усадьба А.В.Суворова в селе Кончанское-Суворовское Боровичского района и многие другие.

Традиционно считается, что в VI веке на эту территорию пришли племена кривичей, а в VIII веке в процессе славянского заселения Восточно-Европейской равнины пришло племя ильменских словен. На этой же территории проживали финно-угорские племена, оставившие память о себе в названиях многочисленных рек и озёр.

 С VIII—IX века (c 862 года) — Новгородская земля (центральная часть её пятин);
 882—1136 — в составе Киевской Руси;
 1136—1478 — в составе Новгородской республики;
 в 1478 году Новгородская земля подчинена Московскому княжеству с сохранением её пятинного (пятина — уезд — погост) деления.
 В 1706 году усилиями митрополита Новгородского и Великолуцкого Иова при архиерейском доме в Новгороде была открыта первая школа — греко-славянская школа, у истоков которой стоят братья Лихуды.
 С 1708 года в составе Ингерманландской губернии
 С 1727 года — современная территория области составляла западную часть Новгородской губернии, а с 1918 года и части Череповецкой губернии, а с 1921 года обе губернии входили ещё и в состав Северо-Западной области.
 В 1740 году по указу императрицы Анны Иоановны в Новгороде на территории Антониева монастыря была основана духовная семинария
 В 1786 году генерал-губернатор Архаров торжественно открыл в Новгороде первое светское учебное заведение — четырёхклассное народное училище. Годом позже появились ему подобные, но малые двухклассные в уездных городах Старой Руссе, Валдае, Боровичах.
 В 1828 году в Новгороде появилось мужское и женское приходское новгородское училище.
 В 1834 г. по воле Николая I на денежные пожертвования графа Аракчеева в деревне Новоселицы недалеко от Новгорода был создан кадетский корпус.
 В 1865 году было открыто Николаевское женское училище I разряда, которое через пять лет переименовали в женскую гимназию.
 В 1868 году была открыта Александровская учительская школа, открытая для борьбы с нехваткой учителей.
 С 1 августа 1927 года обе губернии были упразднены, а территория вошла в состав Новгородского, Боровичского округов и западной части Череповецкого округа Ленинградской области, а территория современного Холмского района — в состав Великолукского округа.
 С июля 1930 года окружное деление было упразднено: районы, вошедшие затем в состав области, а также города Новгород и Боровичи стали подчинены непосредственно Леноблисполкому ----
 5 июля 1944 года — Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Новгородская область в составе РСФСР из районов, образованных в Ленинградской области и Калининской области, и городов областного подчинения Новгород, Боровичи и Старая Русса. В состав области вошли все современные районы области, но 22 августа 1944 года Холмский район был передан в Великолукскую область, в которую он входил до 1958 года, а Белебёлковский, Дрегельский, Залучский, Лычковский, Мстинский, Опеченский, Полавский, Уторгошский были упразднены за счёт укрупнения с включением их территории в ныне имеющиеся, Молвотицкий район был упразднён и вновь образован как Марёвский. Кроме того, в 1956 году из Дрегельского района в Бокситогорский район Ленинградской области были переданы Дмитровский и Мозолевский сельсоветы.

16 февраля 1967 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Новгородская область была награждена орденом Ленина.

С конца 50-х — начала 60-х годов в Новгородской области быстрыми темпами начала развиваться электронная промышленность. В советское время Новгород был одним из центров радиоэлектроники.

Население 

Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

В 2010 году в области родилось 7203 человека, умерло 12 751 человек. Естественная убыль составила −5548 человек.
 Коэффициент смертности — 20,1 умерших на 1 тыс. человек (2009 год — 20,4)
 Коэффициент рождаемости — 11,3 рождений на 1 тыс. человек (2009 год — 11,2)
 Миграционный прирост составил 387 человек (2009 год — 586 чел.)

Городской округ, муниципальные округа и районы

В целом по области сокращение населения с 1989 по 2010 год составило 15, 7 %, однако некоторые районы обезлюдели гораздо значительнее (по сведениям на 1 января 2008): Маловишерский — на 23 %, Демянский — на 23,5 %, Поддорский — на 28, 4 %.

Населённые пункты с численностью населения более 5000 человек

Численность сельского населения на 1 января 2022 года составила 164 961 человек, 28,1 % от общего населения Новгородской области.

Численность населения области по данным Росстата по данным ВПН 2020 года, по состоянию на 1.10.2021 года -  583 387 чел, по оценке на 1 января 2022 года (без учета итогов ВПН) составляет 586 129[6] чел. Плотность населения  — 10,80 чел./км2 (на 1.01.2022). Городское население — 73,0[16] %.

В 2021 году в области родилось 4585 человек, умерло 13 132 человека. Естественная убыль составила − 8547 человек.

• Коэффициент смертности в 2021 году — 22,3 умерших на 1 тыс. человек (2020 году — 18,2)

• Коэффициент рождаемости в 2021 году  — 7,8 родившихся на 1 тыс. человек (2020 году — 8,2)

• Миграционный прирост за 2021 год составил 2261 человек (за 2020 год — 1929 чел.)

Численность постоянного населения Новгородской области по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, проведенной по состоянию на 1 октября 2021 года, по сравнению с данными переписи населения 2010 года уменьшилась на 50.7 тысячи человек, на 8%. Наиболее значительно сократилась численность населения Солецкого муниципального округа - на 28%, Маревского муниципального округа - на 27.2%, Поддорского муниципального района - на 27.1%.

Административно-территориальное деление 

Согласно Уставу области и Закону «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы:
 3 города областного значения (Боровичи, Великий Новгород, Старая Русса)
 21 район, который включает:
 7 городов районного значения (Валдай, Малая Вишера, Окуловка, Пестово, Сольцы, Холм, Чудово)
 112 поселений
 сельские населённые пункты

В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных единиц Новгородской области всего образовано 142 муниципальных образования:
 1 городской округ (Великий Новгород);
 21 муниципальный район, включающий
 19 городских поселений,
 101 сельское поселение.

В марте 2020 года в муниципальные округа преобразованы Волотовский, Марёвский, Солецкий и Хвойнинский муниципальные районы.

С 2020 года муниципальное устройство Новгородской области выглядит так:
 1 городской округ (Великий Новгород);
 4 муниципальных округа;
 17 муниципальных районов, включающих
 17 городских поселений,
 81 сельское поселение.

 Городской округ, муниципальные округа и районы

Населённые пункты с численностью населения более 5000 человек

Экономика 
При географическом экономическом районировании область относят к Северо-Западному экономическому району.

По отчётным данным Росстата, валовой региональный продукт Новгородской области за 2016 год составил 244,5 млрд рублей, к уровню 2015 года увеличился в сопоставимых ценах на 1,6 %, в действующих ценах — на 4,4 %. Валовой региональный продукт на душу населения области составил 398,1 тыс. рублей, темп роста к 2015 году в действующих ценах достиг 105,0 %.

Новгородская область улучшила своё положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ:

По результатам 2017 года Новгородская область улучшила своё положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 24 позиции, заняв 29 место.

В 2018 году в Новгородской области создана территория опережающего социально-экономического развития «Угловка» (ТОСЭР), в 2019 году - территория опережающего социально-экономического развития «Боровичи». Резиденты ТОСЭР получают льготы по отчислению налогов и страховых выплат в рамках реализации инвестиционных проектов.

С 2018 года на территории Новгородской области работают Центр молодёжного инновационного творчества, частный индустриальный парк, бизнес-инкубатор и технопарк на базе завода «ГАРО».

В Новгородской области сформирована комплексная система поддержки малого и среднего бизнеса, которая объединяет различные организации инфраструктуры: Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) и действующие на его базе Центр кластерного развития, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта; Центр инноваций социальной сферы. Системой «одного окна» для получения всех услуг стали Агентство развития Новгородской области, центры оказания услуг «Мой бизнес» и МФЦ для бизнеса. Новгородская инфраструктура поддержки малого предпринимательства предоставляет на месте агентские услуги Корпорации МСП, организован прямой доступ к услугам АО «Российский экспортный центр», открыто представительство МСП Банка.

С 2018 года на территории Новгородской области создается инновационная инфраструктура поддержки предпринимательства. В регионе успешно функционируют технопарки «Гаро», «Х10»  и «Трансвит» в г. Великий Новгород и технопарк «НПО «Русская промышленность» в г. Старая Русса. В Великом Новгороде работают два бизнес-инкубатора: X10 и на базе Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания).

В Новгородской области сформирована комплексная система поддержки малого и среднего бизнеса, которая объединяет различные организации инфраструктуры: Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) и действующий на его базе Центр поддержки экспорта. Системой «одного окна» для получения всех услуг стали Агентство развития Новгородской области[50], центр оказания услуг «Мой бизнес» и МФЦ для бизнеса. Новгородская инфраструктура поддержки малого предпринимательства предоставляет на месте агентские услуги Корпорации МСП, организован прямой доступ к услугам АО «Российский экспортный центр», открыто представительство МСП Банка.

По отчётным данным Росстата, валовой региональный продукт Новгородской области за 2020 год составил 280,2 млрд рублей, к уровню 2019 года уменьшился в сопоставимых ценах на 0,1 %, в действующих ценах увеличился на 2,3 %. Валовой региональный продукт на душу населения области составил 471,3 тыс. рублей, темп роста к 2019 году в действующих ценах достиг 103,0 %.

Основу экономического потенциала области составляет производственно-промышленный сектор. Его доля в структуре ВРП составляет 41,0 %.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» (в % к предыдущему году) 2019 год         2020 год         2021 год

Российская Федерация        103,6   101,3   105,0

Северо-Западный федеральный округ      104,2   99,7     105,5

Новгородская область         105,6   103,3   104,5

Промышленность 
В 1952 году в Новгороде было открыто первое послевоенное предприятие — завод «Волна». Завод выпускал бытовые телевизоры и профессиональную студийную аппаратуру.

В 1958 г. постановлением Ленинградского Совнархоза был создан Новгородский телевизионный завод, ныне акционерное общество «Квант». Первой моделью выпущенной на заводе стал телевизор «КВН-49». В 1960 году заводом был начат серийный выпуск массового телевизора «Волхов».

В 1958 году постановлением Ленинградского Совнархоза было создано конструкторское бюро (КБ), на базе которого в 1982 году был создан НИИ промышленного телевидения «Растр», который занимался разработкой телевизионных комплексов. Прикладными телевизионными установками данного НИИ были оснащены Белоярская и Воронежская атомные электростанции, первый атомный ледокол «Ленин», первая советская промышленная выставка в Нью-Йорке.

В 1959 году был основан Новгородский полупроводниковый завод им. Ленинского комсомола, известный как почтовый ящик № 21. В 1961 г. при
заводе было создано конструкторское бюро. Сегодня это — ОКБ «Планета».

В 1961 году создано предприятие по выпуску электромагнитных компонентов для обеспечения ими Северо-Западного региона — Новгородский завод радиотехнических изделий, позднее переименованный в завод «имени XXIV Партсъезда». Предприятие входило в новгородское научное производственное объединение «Комплекс» (НПО «Комплекс»). С 25 июня 1996 г. — это ОАО «Трансвит».

В 1966 году был основан «Завод им. 50-летия Октября», который выпускал переключатели телевизионных каналов для телевизоров (сегодня НПО «Старт»).

В 1978 году в составе НПО «Комплекс» появилось ещё одно предприятие — завод «Спектр», созданное, главным образом, для производства отечественного видеомагнитофона «ВМ-12».

Промышленность Новгородской области 
Основу экономического потенциала области составляет производственно-промышленный сектор. Его доля в структуре ВРП составляет 36,7%. Производственно-промышленный комплекс представлен 1421 предприятиями. Валовый региональный продукт увеличивается и составил в 2018 году — 259,3 млрд рублей, в 2019 году — 273,8 млрд рублей, в 2020 году — 280,2 млрд рублей.

В 2014 году валовый региональный продукт составил  — 209,3 млрд рублей, в 2015 году — 234,1 млрд рублей, в 2016 году — 244,5 млрд рублей.

Промышленность области формирует около 60 % всей полученной прибыли, в ней занято около 30,7 % работающего населения.

Промышленность, в основном, сосредоточена в областном центре - Великом Новгороде (30% количества предприятий и более 50% объема выпуска промышленной продукции) - и городах Боровичи, Старая Русса и Чудово.

Промышленность региона представлена в основном обрабатывающими производствами (около 90 %), в состав которых входят следующие виды экономической деятельности:

химическое производство:

·        ПАО «Акрон» (производство удобрений);

производство пищевых продуктов, включая напитки:

·        ОАО «Великоновгородский мясной двор» (производство мясной продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов)

·        ЗАО «Лактис» (производство молочной продукции)

·        ЗАО «Боровичский мясной двор» (производство мясной продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов)

·        ОАО «Новгородхлеб» (производство хлебобулочных изделий)

·        ООО «Мондэлис Русь» (производство жевательной резинки и леденцов);

обработка древесины и производство изделий из дерева:

·        ООО «Парфинский фанерный комбинат» (производство фанеры)

·        ООО «Хасслахерлес» (производство пиломатериалов);

·          ООО «Сетново» (производство пиломатериалов).

целлюлозно-бумажное производство:

·        АО «Вельгийская Бумажная Фабрика» (Производство бумаги и картона);

производство электрооборудования:

·        АО «ОКБ Планета» (производство изделий микроэлектроники, электротехнической продукции, изделий СВЧ-радиотехники)

·        АО «НПО Квант» (наземные радиоэлектронные средства противовоздушной обороны)

·        АО «Специальное конструкторское бюро по релейной технике» (производство изделий микроэлектроники, электротехнической продукции, изделий СВЧ-радиотехники).

производство транспортных средств и оборудования

·        ЗАО «Новтрак» (производство прицепов, полуприцепов);

производство прочих неметаллических минеральных продуктов:

·        АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (пропанты, огнеупорные изделия, неформованные материалы)

·        ОАО «Угловский известковый комбинат» (известь, мука известняковая);

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий:

·        ЗАО «Новгородский металлургический завод» (катанка медная, переработка меди);

производство мебели:

·        ЗАО «Боровичи-Мебель»

·        ООО «Элегия»

Ссылки:

1. https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/НОВ_ОБЛ_цифр_2022_ЦВ.pdf

2. https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/НОВ_ОБЛ_цифр_2022_ЦВ.pdf

3. https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/НОВ_ОБЛ_цифр_2022_ЦВ.pdf

Энергетика 

По состоянию на начало 2021 года, на территории Новгородской области эксплуатировались пять тепловых электростанций общей мощностью 440 МВт. В 2020 году они выработали 2003 млн кВт·ч электроэнергии.

Сельское хозяйство 
Численность сельского населения на 1 января 2022 года 166,369 человек, 28 % от общего населения Новгородской области.

Природные условия Новгородской области позволяют возделывать основные районированные сельскохозяйственные культуры — зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, а также картофель, овощи и многолетние травы. Недостаток тепла, мелкоконтурность угодий, местами сильная заболоченность и переувлажненность почв требуют значительных усилий и средств для ведения сельского хозяйства. В Новгородской области имеется 709,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 442,8 тыс.га — пашни. В области работают 95 сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых форм, 695 крестьянских (фермерских) хозяйств, 194,7 тысяч  личных подсобных хозяйств.

Новгородская область является одним из крупнейших производителей на Северо-Западе картофеля, овощей, яиц и мяса. По состоянию на 2021 год потребность области во внутреннем потреблении были полностью обеспечены собственным производством мяса, картофеля, овощей.

В регионе создана развитая племенная база и система семеноводства. Работают 6 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота молочных пород.  Действуют 7 семеноводческих хозяйств, 5 из которых занимаются производством семян картофеля, 2 — занимаются производством семян зерновых культур. Область полностью обеспечивает себя высококачественными семенами картофеля и зерна. Одно из достижений региона — это меристемная технология выращивания безвирусного материала картофеля. В 2016 году получено 62,5 тыс. штук миниклубней, в 2021 году — более 442 тыс.штук.
Животноводство
Ведущей отраслью сельского хозяйства является животноводство. Основные направления — молочное и мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Крупными производителями свинины являются ООО «Новгородский Бекон», АО "Свинокомплекс Устьволмский", мяса птицы — ООО «Белгранкорм — Великий Новгород».

На 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляет 28.4 тысячи голов (-1 %), из него коров 14.5 тысячи голов (-0,8 %), свиней 78,3 тысячи голов (-40,3 %), овец и коз 17.1 тысяч голов (-5,9 %). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 18,2 % крупного рогатого скота, 1,6 % свиней, 64,5 % овец и коз.
Растениеводство
В 2021 году картофель убран с 9,5 тыс. га, при средней урожайности 182,1 ц/га накопано 173 тыс. т картофеля. По объёму сбора этой культуры регион лидирует в Северо-Западном федеральном округе. По сбору овощей открытого грунта в СЗФО Новгородская область уступает только Ленинградской области. Эти культуры в регионе убраны с площади 2,6 тыс. га (98 % к уровню 2020 года), собрано 88,1 тыс. тонн овощей при средней урожайности 337,2 ц/га. (102% к уровню 2020 года).

В 2021 году зерновые убраны с площади 14,1 тыс.га, в том числе на корм — 1,4 тыс. га, на зерно — 12,1 тыс. га, намолочено 34,7 тыс. тонн (97,8 % к 2020 году). Рапс убран с площади 2,7 тыс.га, валовой сбор составил 3,9 тыс.тонн.

Транспорт 
 Железнодорожный транспорт
В настоящее время Великий Новгород имеет железнодорожное сообщение с  Москвой, Тверью, Санкт-Петербургом, Петрозаводском, Витебском, Калининградом, Мурманском, Минском, Псковом.

В 2018 году благоустроены объекты инфраструктуры железнодорожного пассажирского комплекса на станциях Чудово-Московское, Батецкая, Окуловка, Парфино, Сольцы и прилегающих к станциям территориях.

В 2017—2020 году открыты новые направления «Великий Новгород — Петрозаводск», «Великий Новгород — Калининград» и «Великий Новгород-Нижний Новгород», «Петрозаводск — Великий Новгород — Псков», «Санкт-Петербург – Валдай - Старая Русса», что способствовало повышению туристического потенциала Новгородской области.

В рамках реализации министерством транспорта Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги» проекта по строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург», в 2020 году утвержден вариант расположения транспортно-пересадочного узла в деревне Подберезье у Великого Новгорода. В 2021 году начаты предпроектные работы.
 Автомобильные дороги
 Магистральная федеральная автомобильная дорога  (): Москва — Санкт-Петербург («Россия»).
 Федеральная автомобильная дорога  (А116): Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков.
 Скоростная автомобильная дорога  «Москва — Санкт-Петербург».

Протяжённость автомобильных дорог Новгородской области составляет 15 154,196 км, в том числе 862,275 км дорог федерального значения, 7 338,521 км регионального и межмуниципального значения, 6 953,4 км местного значения.

По территории субъекта пролегают основные автотранспортные магистрали, по которым осуществляется «маятниковая миграция», транспортировка грузов, проходят туристические маршруты.

Регион активно принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», федеральных программ, направленных на создание качественной транспортной инфраструктуры. Опорная сеть дорог Новгородской области приведена в нормативное состояние на 80 %.

За период 2017-2022 годов в нормативное состояние приведено более 2,5 тыс. км, с каждым годом объемы и темпы работ увеличиваются. На ремонтные работы было направлено 22,0 млрд. рублей, из них 60 % – это средства федерального бюджета.
 Воздушные перевозки
В настоящее время авиационные перевозки в Новгородской области в связи с отсутствием аэропорта не осуществляются. В 2014 году инфраструктура бывшего военного аэродрома «Кречевицы» передана в собственность Новгородской области. Объекты аэродрома переданы в оперативное управление государственного областного казённого учреждения «НовгородТрансАвиа».

В 2016 году искусственная взлётно-посадочная полоса, часть магистральной рулёжной дорожки, КРД зарегистрированы в качестве посадочной площадки для самолётов IV класса и вертолётов, для взлёта и посадки в простых, дневных метеорологических условиях.

В 2018 году в аэронавигационный паспорт посадочной площадки «Кречевицы» были внесены изменения, в соответствии с которыми посадочная площадка «Кречевицы» может принимать самолёты III класса и вертолёты всех типов. Также проведены предпроектные исследования о возможности и целесообразности создания на аэродроме «Кречевицы» аэропорта для Великого Новгорода.

В 2018 году аэродром «Кречевицы» включён в План модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.

Образование 
На территории Новгородской области работают 91 дошкольная образовательная организация, 149 общеобразовательных организаций, 58 организаций дополнительного образования, 21 профессиональная образовательная организация и 2 организации высшего образования.

История образования в Новгородской области (советский период) 
В 1919 году на базе учительских семинарий открылся Новгородский институт народного образования. В 1922 году его переименовали в Практический институт народного образования, а в 1923 году — в Педагогический техникум. Такое преобразование было связано с большой потребностью в кадрах для начальной школы и культурно-просветительной работы на селе. В 1945 году было принято решение об открытии Новгородского областного института усовершенствования учителей.

С 1934 по 1953 гг. подготовкой кадров в Новгороде занимался Новгородский государственный учительский институт, а с 1953 по 1993 гг. — Новгородский государственный педагогический институт.

С развитием промышленности в послевоенное время в Новгороде остро встал вопрос подготовки квалифицированных кадров рабочих и инженерно-технических работников, особенно высшей квалификации. Так в 1961 году в Новгороде появился общетехнический факультет Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ленина. В 1964 факультет преобразовали в Новгородский филиал Ленинградского электротехнического института, а уже в 1973 году на базе филиала был создан Новгородский политехнический институт. За свою двадцатилетнюю историю самостоятельного вуза Новгородский политехнический институт накопил богатый всесторонний опыт. Коллектив НПИ и его ректор В. В. Сорока явились инициаторами создания в Новгороде университета классического типа. Таким образом, в 1991 году был образован Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

С 1944 года органом управления в сфере образования являлся отдел народного образования, заведующей отделом была назначена З. Т. Лобова. С 1988 года отдел был преобразован в управление народного образования, просуществовавший 4 года.

Дошкольное образование 
На территории области основные образовательные программы дошкольного образования реализуют 172 организации, в том числе:

91 муниципальный детский сад;

75 общеобразовательных школ с дошкольными группами,

3 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

2 негосударственные организации;

1 учреждение здравоохранения.

Контингент воспитанников на 01.01.2022 – 31948 человек.

В области обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

В целях обеспечения детей местами в детских садах, расположенных в «шаговой доступности» от места проживания, в рамках Национального проекта «Демография» в 2020 году построены и введены в эксплуатацию три объекта дошкольных образовательных организаций на 290 мест, в 2021 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 4 детских сада на 660 мест. В настоящее время ведется строительство детского сада на 140 мест в городе Малая Вишера.

В образовательных организациях созданы условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: сформированы компенсирующие группы для детей с нарушением слуха, с нарушением зрения, с нарушением речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью.

Численность педагогических работников в системе дошкольного образования области – 3,1 тыс. чел., из них с высшим педагогическим образованием – 60,4%, со средним педагогическим образованием – 38,2%.

Общее образование 
На начало 2022/2023 учебного года в Новгородской области работают 149 общеобразовательных организаций, состоящих из муниципальных, государственных общеобразовательных организаций, одной частной школы, численность обучающихся в них составляет 67316 человек. В школах региона учатся 6225 человек с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 55 инвалидов, 1039 детей-инвалидов. 94,7 % школьников учится в первую смену.

В системе общего образования работают более 8315 человек, из них педагогических работников — 5342, учителей — 3957. Высшую квалификационную категорию имеют 1988 человек (из них учителей 1492 человек), первую — 1493 человек (из них учителей 1137 человек). Более 81,56 % педагогических работников общеобразовательных организаций старше 35 лет.

Сеть отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, включает в себя 9 общеобразовательных организаций: 1 — для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 1 — для обучающихся с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата; 1 - для обучающихся с задержкой психического развития; 6 — для обучающихся с умственной отсталостью. В них обучается 1570 обучающихся с ограниченными возможностями. Во всех образовательных организациях для детей с ОВЗ созданы специальные условия: разработаны адаптированные образовательные программы для различных нозологий лиц с ОВЗ, организовано психолого-педагогическое сопровождение, предоставляются услуги тьюторов, ассистентов-помощников, обучающимся предоставляется бесплатное горячее питание.

На территории Новгородской области функционируют три центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – Центры), расположенных в г. Великий Новгород, г. Боровичи, г. Старая Русса, а также их 13 филиалов.

Основной целью деятельности Центров является психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

В Новгородской области построены 2 новых общеобразовательных школы в Великом Новгороде. Строятся школы в г. Боровичи на 960 мест и в г. Малая Вишера на 550 мест. Запланировано строительство школы в г. Великий Новгород на 1501 место.

Дополнительное образование 
В Новгородской области в сфере образования, культуры и спорта осуществляют деятельность 58 организаций дополнительного образования детей. Услуги дополнительного образования предоставляют также школы, организации для детей-сирот и профессиональные образовательные организации.

Дополнительным образованием охвачены 84.2 % обучающихся от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в области. На базе организаций дополнительного образования детей действуют более 2000 объединений различной направленности.

В Великом Новгороде ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н. Г.», в котором ежегодно обучаются морскому делу более 700 детей. С 1967 года обучение морскому делу в Морском центре прошли более 10000 юных новгородцев, более 3000 выпускников Морского центра трудятся на судах речного и морского флота, несут службу на военных кораблях.

В целях развития технического творчества в июне 2017 года был создан «Новгородский Кванториум». Дети имеют возможность заниматься в «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Дополненная и виртуальная реальность (VR/AR)», «HI-TECH», «Геоквантум», «Биоквантум-Акрон», «Робоквантум», а также посещать занятия по коворкингу, английскому языку, учиться в шахматном и математическом классах. Ежегодно на постоянной основе в Кванториуме занимаются более 800 детей. более 3000 охвачены кванторианскими мероприятиями.

В 2019 году создан первый мобильный технопарк «Кванториум», в 2020 году – еще один мобильный технопарк «Кванториум-53», которые помогают решить задачи по обеспечению доступности дополнительного образования в сельской местности. Более 3500 обучающихся осваивают дополнительные образовательные программы  через мобильные технопарки.

В 2020 году на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого начал работу Центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени С.В. Ковалевской». Работа Центра нацелена на вовлечение школьников в научно-техническую и инновационную деятельность в формате образовательных проектов: «Урок технологии», «Детский Университет», «Малая Академия», «Педагог К-21».

Среднее профессиональное образование 
Число профессиональных образовательных организаций – 21 из них учредителем 16-ти является министерство образования Новгородской области, 1-го – министерство культуры Новгородской области, учреждений федерального подчинения – 3 и одно частное учреждение. В профессиональных образовательных организациях обучается 15891 человек.

На территории области 2 образовательные организации высшего образования – ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» и филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Область активно участвует в федеральном проекте «Молодые профессионалы». С 2019 года за счет средств федерального бюджета создано 83 современных мастерских, оснащенных высокотехнологическим оборудованием, и 16 мастерских с привлечением финансирования предприятий.

В 2019 году открыт Центр опережающей профессиональной подготовки.

С 2017 года доля трудоустроенных выпускников выросла на 14,6% и составила в 2021 году 72,3% (при плановом показателе 62,4%).

С 2016 года Новгородская область включилась в движение Ворлдскиллс Россия. По итогам X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» регион занимает 11 место по развитию чемпионатного движения.

В 2022 году в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» приняли участие 83 конкурсанта по 65 компетенциям. Региональная сборная Новгородской области получила 32 награды.

Студенческая сборная региона в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завоевала в 2022 году - 2 призовых места из 3 участников

Наука 

Новгородская область является одним из 15 регионов, в которых с 1 сентября 2006 года был введён в качестве регионального компонента образования предмет Основы православной культуры

1. Министерство промышленности и торговли Новгородской области реализует полномочия в сфере науки и инновационной деятельности. Министр промышленности и торговли Новгородской области с 2021 года- Чекмарев Иван Витальевич.

Подведомственное учреждение минпромторга: ГОАУ «Новгородский центр развития инноваций и промышленности» (ГОАУ «ЦИП»).

На базе ГОАУ «ЦИП» открыто региональное представительство Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям; организуются региональные площадки и отборы международных и всероссийских мероприятий. Центр сотрудничает с Агентством стратегических инициатив, Ассоциацией инновационных регионов России, Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого, Российским научным фондом, Ассоциацией ЦПТИ Российской Федерации, Роспатентом, Всероссийском обществом изобретателей и рационализаторов и др.

2. В Новгородской области созданы Совет по вопросам науки и высшего образования при Губернаторе Новгородской области и Совет молодых ученых и специалистов Новгородской области.

3. В Новгородской области ежегодно проходят:

Международный форум молодых изобретателей и инноваторов;

Международный детский конкурс «Школьный патент-шаг в будущее!»;

Всероссийский фестиваль «Наука 0+»;

Выставка инновационных проектов молодых изобретателей.

4. В Новгородской области постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года создан Инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника - Валдай».

Инициатором проекта по созданию и функционированию ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» выступает опорный ВУЗ Новгородской области – ФГБОУ ВО «Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого». ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» - региональный оператор Фонда «Сколково".

Основными направлениями деятельности Центра являются разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, а также создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и принятия решения.

В состав научно-технологической инфраструктуры Центра включены: Новгородская техническая школа, бизнес-инкубатор и площадка в г. Валдай.

5.НТШ (Новгородская техническая школа) - инновационная образовательная площадка эпохи цифровой экономики.

На площадке Новгородской технической школы будут расположены:

• Резиденты ИНТЦ Валдай

• Лаборатории НТШ:

Медицинская информатика;

Мехатроника и робототехника;

Микро- и нанотехнологии;

Кибербезопасность;

Нейротехнологии;

Автономный транспорт;

Техническое зрение;

Бинбанк, геномный инжиниринг;

BIM-технологии;

Неразрушающий контроль;

Прототипирование;

Интеллектуальная электроника;

Промышленный дизайн;

Новые материалы;

Виртуальная и дополненная реальность (AR/VR);

Искусственный интеллект.

• «Школа 21»

• Лицей точных и естественных наук НовГУ

6.В Новгородской области в 2018 году было открыто ГОАУ «Новгородский Кванториум», на базе которого функционируют два мобильных передвижных комплекса, оснащенных высокотехнологичным оборудованием для занятий, которые соответствует ключевому направлению инновационного развития Российской Федерации. Учреждение реализует программы дополнительного образования естественнонаучной и инженерно-технической направленности для детей в возрасте от 7 до 17 лет.

У школьников, которые занимаются на базе детского технопарка, есть возможность проводить исследования в области генной инженерии, нейротехнологий, геоинформатики и программирования БПЛА, технологий виртуальной реальности

7.Объекты инновационной инфраструктуры в Новгородской области:

 Особая экономическая зона «Новгородская» (https://alabuga.ru/ru/novgorodskaya/ )
 Бизнес-инкубатор «X10» (https://novgorodinvest.ru/info/biznes-inkubator-x10.php ).
 Бизнес-инкубатор Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (http://ncpp.ru/incubator/ )
 Технопарк "ГАРО" (https://tpgaro.ru )
 Технопарк «Трансвит» (https://novgorodinvest.ru/info/tehnopark-transvit.php )
 Технопарк «НПО «Русская промышленность» (https://novgorodinvest.ru/info/tekhnopark-npo-russkaya-promyshlennost.php )
 Территория опережающего развития «Боровичи» (http://gorod.boradmin.ru/territoriya-operezhayushcego-sotcial-no-e-konomicheskogo-razvitiya-borovichi.html )
 Территория опережающего социально-экономического развития "Угловка" (моногород) (https://uglovkaadm.ru/toser-uglovka.html )

8.Основные показатели инновационного развития:

• Согласно Рейтингу научно-технологического развития Новгородская область занимает 49 место из 85 возможных.

• Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в РФ, на 10 тыс. человек населения) на 2021 год - 1,06.

• Внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн рублей) на 2021 год – 1 586.

• Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения на 2021 год – 141.

• Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки на 2022 год – 1114.

• Количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки на 2020 год 17.

•  Количество разработанных передовых производственных технологий на 2021 год – 11.     

9.Ссылки: https://vk.com/nauka53, https://t.me/skolkovolive , https://vk.com/fondskolkovo , https://sk.ru/ , https://t.me/prominnov53 , https://t.me/intc_valdaj , https://prominnov.ru/ , https://vk.com/intc_valdaj , https://istc-valday.ru/ , http://kvantorium53.ru/ , https://vk.com/kvantorium53 , https://novtechschool.ru/ .

Спорт 
В Новгородской области насчитывается 1926 спортивных сооружений, в том числе 4 крытых спортивных объекта с искусственным льдом. (2 стадиона, 35 плавательных бассейнов, 4 легкоатлетических манежа и 1 биатлонный комплекс). На территории региона осуществляют деятельность 23 физкультурно-спортивные организации, в том числе 5 спортивных школ олимпийского резерва. Базовые виды в Новгородской области — гребной спорт, спортивная гимнастика, спортивная акробатика, лыжные гонки.

На территории области ежегодно проводится более 250 официальных спортивных соревнований от регионального до всероссийского уровня, в том числе чемпионат России по спортивной акробатике, первенства России по фигурному катанию, всероссийские соревнования по гребному спорту. Центр гребного слалома в г. Окуловка является основной базой для проведения всероссийских соревнований и главных стартов страны, тренировочных мероприятий спортивной сборной команды Российской Федерации по слалому. На гребном канале состоялись соревнования по гребному слалому в рамках I Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В Новгородской области для всех категорий граждан реализуется приоритетный региональный проект «Будь в спорте». По формату проекта каждый месяц года посвящён одному виду спорта или двигательной активности, проект предусматривает 8 блоков активностей: фитнес-тренировки и массовые зарядки; открытые уроки и мастер-классы по видам спорта; дни «открытых дверей» в физкультурно-спортивных организациях; крупные  турниры, массовые соревнования, фестивали по видам спорта, занятия для подготовки дошкольников 5 - 6 лет к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), отбор одаренных детей для занятий различными видами спорта, физкультурно-спортивные мероприятия во дворе, занятия по физической культуре в школах с ведущими спортсменами и тренерами.

Для граждан старшего возраста в Новгородской области реализуется приоритетный проект «Активное долголетие». Проект предусматривает следующие блоки активностей: мастер-классы по различным видам физической активности, лекции и консультации о здоровом образе жизни и поддержании физической активности, массовые физкультурные зарядки для лиц старше 55 лет, спортивные соревнования, пешие маршруты, фестиваль северной (скандинавской) ходьбы, лекции об истории и знаменитых личностях, выставочные экспозиции, интерактивные программы, музыкальные вечера, трансляции концертов Московской государственной филармонии, танцевальные вечера под духовой оркестр в летний период, показ фильмов. Проект «Активное долголетие» является двукратным финалистом Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения в рамках национального проекта «Демография» на платформе «Смартека», дважды включен в «Сборник лучших практик» (2020, 2021 годы).

Культура 

Главный купол православного Софийского собора, Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» (справа вверху) и озеро Ильмень на почтовой марке России 2011 года из серии «Россия. Регионы», посвящённой Новгородской области (ЦФА [АО «Марка»] № 1465)

Новгородская область — одна из древнейших историко-культурных территорий России, являющаяся исходным центром развития русской государственности. На территории региона расположен 5204 объект культурного наследия. Из них федерального значения — 2165 (41,6 %), регионального значения — 1691 (32,5 %), выявленных объектов культурного наследия — 1348 (25,9 %).

Настоящим музеем под открытым небом делают Новгородскую область десятки древнейших храмов, монастырей, дворянские усадьбы, старые города с купеческими особняками.

Наиболее древними и ценными являются памятники, включённые в Список Всемирного наследия: культурный слой, архитектурные ансамбли Антониева монастыря XII—XIX вв., Кремля XI—XIX вв., Юрьева монастыря XII—XIX вв., Ярославова Дворища XII—XVIII вв.; всего 37 ансамблей и памятников на территории Софийской и Торговой стороны и пригородов Великого Новгорода.

К числу самых значительных объектов культурного наследия относятся: музей деревянного зодчества «Витославлицы», Иверский монастырь, путевые дворцы в сёлах Коростынь Шимского района, в деревнях Едрово и Яжелбицы Валдайского района, дома-музеи Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, Н. А. Некрасова и Г. И. Успенского в Чудово, усадьба А. В. Суворова в Кончанское-Суворовское Боровичского района и многие другие. Многие памятники Великого Новгорода, а также Боровичей, Валдая, Старой Руссы находятся в оперативном управлении федерального государственного учреждения культуры «Новгородский государственный объединённый музей-заповедник».

37 памятников и ансамблей Великого Новгорода и его окрестностей в 1992 году решением XVI сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО внесены в Список Всемирного культурного наследия.

Одним из символов Великого Новгорода, расположенном в центре Кремля, является уникальный памятник «Тысячелетие России». Памятник делится на три яруса, у каждого своя смысловая нагрузка и композиция. Общее количество фигур — 129. Они использованы, чтобы показать все важные для страны события: крещение Руси, изгнание татар, основание империи. Самый древний каменный православный храм — Софийский собор.

Доминантой Торговой стороны Великого Новгорода является «Ансамбль Ярославова дворища и древнего Торга», XII—XVII вв.. Представляет собой архитектурный комплекс, в состав которого входят 15 уникальных памятников архитектуры.

На левом берегу реки Волхов расположен объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии», XII—XX века. В состав ансамбля входят 15 памятников архитектуры.

На окраине Великого Новгорода расположены комплекс Юрьева монастыря, ансамбль Перынского скита и музей деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы», в котором собраны разные типы сохранившихся деревянных церквей.

В 7 км от Великого Новгорода расположен уникальный архитектурный комплекс XVI века — Хутынский Варлаамов монастырь.

Великолепным изразцовым убранством славится «Ансамбль Вяжищского монастыря» XVII века, расположенный в 15 км от города.

Главная православная достопримечательность Валдая — Иверский монастырь — находится на Сельвицком острове Валдайского озера. Обитель была основана в середине XVII века по подобию мужского монастыря на горе Афон.

Всего на территории Новгородской области расположено 687 учреждений культуры, из которых:

296 культурно-досуговых учреждений,

320 библиотек,

31 детская музыкальная школа и школа искусств,

1 колледж искусств,

20 музеев (в том числе: 1 федеральный (+9 филиалов), 1 областной, 9 муниципальных),

2 театра,

2 концертные организации,

1 парк,

15 иных организаций культуры.

Наиболее крупными учреждениями культуры области являются:

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский государственный объединённый музей-заповедник» - одни из старейших музеев России, объединяющий целый комплекс архитектурно-исторических памятников, расположенных в границах Новгородской области и обладающий уникальными коллекциями собраний русской иконописи XI-XIX веков, произведений декоративно-прикладного и ювелирного искусства, одной из крупнейших в стране коллекций древнерусской нумизматики и сфрагистики.

областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство», которое включает в себя 4 структурных подразделения:

Новгородская областная филармония имени А. С. Аренского – единственная профессиональная концертная площадка региона для мероприятий в сфере академического музыкального искусства, основная деятельность которого направлена на приобщение населения к лучшим образцам национальной и мировой культуры. На базе филармонии осуществляют деятельность профессиональные творческие коллективы и солисты: камерный оркестр, оркестр русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова, ансамбли: «Трубадур», «Веселые нотки», «Самовар», солисты-вокалисты народный артист России Бедрос Киркоров (баритон), заслуженная артистка России Галина Шабарова (народный вокал), лауреаты международных конкурсов Любовь Макуха (сопрано), Даниил Шабаров (баритон). Филармония является организатором старейшего в России фестиваля искусств «Русская музыка», целью которого является популяризация лучших образцов отечественного искусства различных жанров. В течение года в филармонии проходят другие крупные мероприятия: фестиваль «Пасхальный глас», Праздник Славянской письменности и культуры, события Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече», проект «Классика Кремля».

Мультимедийный центр «Россия» – обеспечивает организацию кинообслуживания населения, координацию деятельности муниципальных учреждений кинопоказа. Это современный патриотический центр, в котором можно ознакомиться с военной историей Российского государства и новгородской земли, с экспозицией находок поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова. В центре размещены: выставочная галерея с мультимедийным контентом, галерея «Герои Новгородской земли», кинозал с «эффектом присутствия» для показа патриотических фильмов, интерактивная комната «Штаб», где посетители могут принять участие в прохождении квестов на военную тематику, интерактивная выставка «Александр Невский» и виртуальная фотозона «Военнослужащие».

Новгородский областной Дом народного творчества – осуществляет региональную политику в деле сохранения нематериального культурного наследия области. В экспозициях Дома народного творчества, посвященных традициям культуры и быта новгородцев, представлены воссозданные экземпляры одежды новгородцев IX-XX веков, изделий из бересты, гончарных изделий средневекового Новгорода. Также организованы тематические выставочные пространства: «История и археология Николо-Бельского монастыря», «Гончарный двор», «Дружинный дом», «Покои Марфы Посадницы», «Школа грамотности», на базе которых реализуются интерактивные программы, семинары и мастер-классы.

Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского – один из старейших театров в России. Его основным направлением деятельности является развитие театрального искусства, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве. Основа репертуарной политики театра - показ лучших образцов отечественной и мировой драматургии. Ежегодно театром выпускается не менее 7 новых постановок, в том числе для детской и молодежной аудитории. На сцене театра ежегодно проводится Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского.

государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» - единственный областной музей, деятельность которого направлена на популяризацию художественного творчества Новгородской земли, в его коллекциях представлены произведения искусства новгородских художников с 40-х годов XX века и мастеров декоративно-прикладного искусства конца ХIХ – начала ХХI вв. К объектам показа музея также относятся Музейно-культурный центр в д. Коростынь Шимского района и Музейно-мемориальный комплекс в д. Жестяная горка Батецкого района, посвященный трагедии мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Музеи осуществляют функции выявления, сбора, учета, хранения, обеспечения сохранности, изучения музейных предметов, а также обеспечения доступа к ним и являются содержательной доминантой культурного туризма, создают информационные поводы, культурные программы и событийный ряд для различных целевых групп туристов.

Государственный архив новейшей истории Новгородской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» - единственная профессиональная образовательная организация в сфере культуры региона. Ежегодно колледж выпускает порядка 100 специалистов для учреждений культуры.

государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная универсальная научная библиотека» - центральная библиотека региона, является методическим центром для библиотек области и оказывает им консультационную помощь, проводит научно-практические конференции, семинары, практикумы, стажировки для библиотечных работников, осуществляет библиотечное и информационное обслуживание пользователей и ведет культурно-просветительскую работу. С 2019 года на базе библиотеки создан ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры.

В клубных формированиях развиваются традиционные для Новгородской области ремесла: вышивка, вязание, плетение из бересты и лозы, керамика, лоскутное рукоделие, ткачество, бисероплетение и кружевоплетение, роспись по дереву, изготовление игрушек и традиционных, кукол.

Визитной карточкой региона в области народных художественных промыслов являются строчевышитые изделия с традиционной крестецкой строчкой. Крестецкая строчка – оригинальный вид русской народной сквозной вышивки. Необычный орнамент, не встречающийся в других традиционных центрах русской народной вышивки, зародился в селе Старое Рахино Крестецкого уезда Новгородской губернии в 1860-х годах.

Сегодня на предприятии «Крестецкая Строчка» реализуется масштабный проект по возрождению и популяризации традиционного промысла в России и за рубежом. Произведения фабрики признаны культурным наследием России, а на территории предприятия расположен собственный музей, хранящий в себе более 100 уникальных исторических экспонатов.

С Новгородской землёй тесно связаны имена поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина, писателя Ф.М. Достоевского, композиторов С.В. Рахманинова и А.С. Аренского, философа и художника Н.К. Рериха, ученого-этнографа и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая, великого русского полководца А.В. Суворова, государственного и военного деятеля А.А. Аракчеева, поэта В.Хлебникова, писателя В. Бианки и других.

Ежегодно в регионе проводятся мероприятия, посвященные знаменитым представителям отечественной культуры: международные фестивали классической музыки имени С.В. Рахманинова, Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, литературные чтения, посвященные творчеству Г.Р. Державина, В. Хлебникова, В. Бианки и других поэтов и писателей, Маклаевские чтения, фестивали классической музыки.

Особую гордость для региона представляет уникальный монографический театральный проект - Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского. Фестиваль зародился в 1992 году и проводится ежегодно в ноябре в Великом Новгороде и Старой Руссе. Фестиваль открывает уникальную возможность увидеть спектакли по произведениям писателя не только на профессиональных сценических площадках, но и в интерьерах Дома-музея Достоевского в Старой Руссе. Зрителями фестиваля ежегодно становятся более 8000 новгородцев и гостей области.

Еще одной знаковой личностью для Новгородчины является гениальный пианист, композитор и дирижер Сергей Рахманинов, который здесь родился и провел детство. В регионе проходят 2 масштабных фестивалях имени композитора. Ежегодно в Старой Руссе - Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова и 1 раз в 2 года в Великом Новгороде Фестиваль классической музыки имени С.В. Рахманинова. Также в Новгородской области созданы музеи и экспозиции, посвящённые пианисту, на базе Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова, Новгородской детской музыкальной школы № 1 им. С.В. Рахманинова, Детской школы искусств имени С.В. Рахманинова в Старой Руссе, Центре культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог».

Привлекательными и узнаваемыми брендами региона также являются фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремесел «Княжья братчина» и Международный фестиваль музыкальных древностей «Словиша» памяти В.И. Поветкина, фестиваль культуры и быта «Славянский берег».

Ключевые культурные мероприятия региона объединены в Единый событийный календарь. Его мероприятия неоднократно становились победителями и призерами Национальной премии RussianEventAwards.

Областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство» https://notka-novgorod.ru/

Мультимедийный центр «Россия» (https://kino53.ru/)

Новгородский областной Дом народного творчества (https://dnt-folk.ru/afisha/)

Новгородская областная универсальная научная библиотека (http://reglib.natm.ru/)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» (http://noki53.ru/)

Ссылка на фестиваль Достоевского - https://vk.com/dostoevskyfestival

Достопримечательности 

 Новгородский детинец
 Ярославово Дворище
 Белая (Алексеевская) башня. XVI в.
 Софийский кафедральный собор
 Музей Суворова (Кончанское-Суворовское)
 Валдайский Иверский монастырь
 Музей колоколов (Валдай)
 Национальный парк «Валдайский»
 Музей изобразительных искусств (Здание Дворянского собрания)
 Боровичские пороги
 Боровичский филиал Новгородского музея-заповедника
 Боровичский Свято-Духов монастырь
 Дендропарк на берегу р. Мсты в с. Опеченский Посад
 Музей Северо-Западного фронта
 Дом-музей Ф. М. Достоевского (город Старая Русса)
 Усадьба Н.А. Некрасова (город Чудово)
 Юрьев монастырь на берегу р. Волхов
 Музей Тёсовской УЖД
 Церковь Святой Троицы в Язвищах
 Церковь Симеона Богоприимца
 Шум-гора

 Славянская деревня X века

Власть 
 Высшее должностное лицо Новгородской области

Губернатор Новгородской области — Никитин Андрей Сергеевич. 13.02.2017 указом Президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

По результатам выборов 10 сентября 2017 года избран главой региона.14 октября 2017 года вступил в должность губернатора Новгородской области.

По результатам выборов 11 сентября 2022 года переизбран на второй срок.

Срок окончания полномочий — сентябрь 2027 г.

 Новгородская областная Дума
Новгородская областная дума состоит из 32 депутатов, которые избираются по смешанной избирательной системе сроком на 5 лет: 16 депутатов — избираются по единому избирательному округу, 16 — по одномандатным избирательным округам.

Выборы депутатов Новгородской областной Думы состоялись 19 сентября 2021 года.

В Новгородской областной Думе сформированы 6 фракций:

 «Единая Россия» — 22 депутата,
 КПРФ — 2 депутата,
 ЛДПР — 1 депутат,
 «Справедливая Россия — За правду» — 3 депутата,
 «Новые люди» — 1 депутат,
 «Партия пенсионеров» — 1 депутат.
 1 депутат является беспартийным.

Председатель Новгородской областной Думы — Бобрышев Юрий Иванович (1951 г.р., член партии «Единая Россия»).

 Политические партии
По состоянию на 16 ноября 2022 г. в Новгородской области зарегистрировано 22 региональных отделения политических партий.

Ведущей политической силой в области является региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Секретарем регионального отделения партии является Никитин Андрей Сергеевич (1979 г.р., Губернатор Новгородской области).

https://novgorod.er.ru/person/e398145d-a5dc-476f-8d8a-488c785e9091

На учете в региональном отделении партии состоит

5,7 тыс. человек. Количество местных отделений - 22.

https://novgorod.er.ru/locals

Первым секретарем Новгородского областного комитета КПРФ является Ефимова Ольга Анатольевна (1970 г.р.).

https://kprf53.ru/management

https://kprf.ru/personal/efimova-olga-anatolevna

Численность регионального отделения

- 1,6 тыс. человек. Количество местных отделений - 22.

https://kprf53.ru/offices

Координатором Новгородского регионального отделения ЛДПР является Чурсинов Алексей Борисович

https://novgorod.ldpr.ru/contacts (1976 г.р., депутат Новгородской областной Думы, председатель комитета Новгородской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры).

https://new.novoblduma.ru/duma/deputies/chursinov-aleksey-borisovich2/

Численность регионального отделения

- 3,2 тыс. человек. Количество местных отделений - 22.

Председателем Совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ -

ЗА ПРАВДУ» является Афанасьев Алексей Владимирович (1963 г.р., заместитель председателя Думы Великого Новгорода).

https://nov.spravedlivo.ru/455015

http://duma.nov.ru/deputat/43/

Численность регионального отделения - 2,0 тыс. человек. Количество местных отделений - 13.

https://nov.spravedlivo.ru/lbranches

Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Митин Сергей Герасимович, 1951 г.р., член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике

и природопользованию.

http://www.council.gov.ru/structure/persons/468/

Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Писарева Елена Владимировна, 1967 г.р., член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

http://www.council.gov.ru/structure/persons/381/

См. также

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 

 Портал Правительства Новгородской области
 Демография
 Экономика
 
 Новгородстат (официальная статистика)

Сборник «Новгородская область в цифрах» 2018 г.

 
 Карта Новгородской области
 Туристический портал Новгородской области